Suzhou kan henvise til disse stednavn i Kina:

 Suzhou – by på præfekturniveau i provinsen Jiangsu
 Suzhou (Anhui) – by på præfekturniveau i den nordlige del af provinsen Anhui
 Suzhou (Jiuquan) – et bydistrikt i kinesiske provinsen Gansu. Det tilhører byprefekturet Jiuquan

 Suzhou (flod) – flod i Kina som løber gennem Shanghais centrum
 Suzhou-talsystemet – talsystem, der blev brugt i Kina før det arabiske talsystem blev indført